Forbas, na mitologia grega, pode ser:
 Forbas (filho de Lápito), que destruiu as serpentes de Rodes. Segundo outra versão, ele se mudou da Tessália para Élis, e foi o pai de Augias, Actor, e Tífis, um argonauta.
 Forbas (rei dos flégios) - rei dos flégios, povo bárbaro que não vivia em cidades. Ele saqueou o templo de Delfos.
 Forbas (rei de Lesbos), morto por Aquiles porque ele suspeitava que Lesbos poderia ser aliada de Troia.
 Forbas (filho de Príamo), fugiu de Troia com Eneas.
 Forbas, descendente (ou filho ) de Metião, um dos que lutaram e foram mortos por Perseu durante a "festa" de casamento com Andrômeda.
 Forbas, matou Áfidas na "festa" de casamento de Pirítoo.
 Forbas (avô materno de Pleurão e Calidão) - pai de Pronoe, mãe de Pleurão e Calidão.
 Forbas (rei de Argos) - sexto rei de Argos (1587 - 1552 a.C.) e conquistador de Rodes. Filho de Triopas  e pai de Pelém, o fundador de Pelene.
 Forbas (arconte de Atenas) - quinto arconte vitalício de Atenas (953 - 922 a.C.).

Desambiguação